A lista Japán miniszterelnökeit sorolja fel az időtartam hossza szerint.

Hét évnél tovább öt kormányfő volt hivatalban: Abe Sinzó, Kacura Taró, Szató Eiszaku, Itó Hirobumi, Josida Sigeru.

Higasikuni Naruhiko volt legkevesebb-ig kormányfő 54 napig.

Rangsorolás idő szerint 

Japán politikai élete
Politikai listák